5. Panzerdivision steht für folgende militärische Einheiten:

*  5. Panzerdivision (Bundeswehr)
  5. Panzer-Division (Wehrmacht)
  5. leichte Panzer-Division, siehe 21. Panzer-Division (Wehrmacht)
  5. SS-Panzer-Division „Wiking“
  5th Armored Division (Vereinigte Staaten)
  5th Canadian (Armoured) Division
  5e Division blindée
  5. Panzerdivision (Syrien)

Siehe auch:
 5. Division

Liste militärischer Divisionen nach Nummern